Władysławów peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Władysławów, gmina
 Władysławów, village

 dans la voïvodie de Łódź :
 Władysławów, village du powiat de Kutno
 Władysławów, village du powiat de Łęczyca
 Władysławów, village du powiat de Pabianice
 Władysławów, village du powiat de Piotrków
 Władysławów, village du powiat de Rawa
 Władysławów, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki
 Władysławów, village du powiat de Zgierz

 dans la voïvodie de Lublin :
 Władysławów, village du powiat de Biała Podlaska
 Władysławów, village du powiat de Chełm
 Władysławów, village du powiat de Janów Lubelski
 Władysławów, village du powiat de Łuków
 Władysławów, village du powiat de Parczew

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Władysławów, village de la gmina de Garwolin
 Władysławów, village de la gmina de Żelechów
 Władysławów, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Władysławów, village du powiat de Łosice
 Władysławów, village du powiat d'Otwock
 Władysławów, village du powiat de Piaseczno
 Władysławów, village du powiat de Płock
 Władysławów, village du powiat de Przysucha
 Władysławów, village de la gmina de Iłów
 Władysławów, village de la gmina de Sochaczew
 Władysławów, village du powiat de Zwoleń
 Władysławów, village du powiat de Żyrardów

 dans la voïvodie de Silésie :
 Władysławów, village du powiat de Kłobuck

en Lituanie :
 Władysławów est également le nom polonais de la ville de Kudirkos Naumiestis.